Marcel Sembat (journalist) (1862-1922), een journalist en gedeputeerde in de Assemblée Nationale voor het 18e arrondissement.
Marcel Sembat (metrostation), een metrostation, hernoemd naar deze man